Račice est un toponyme qui peut désigner :

Račice une localité de la municipalité de Buzet, dans le comitat d'Istrie.

Račice, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Račice, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Račice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Račice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Račice nad Trotinou, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Račice-Pístovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie